La Copa Davis 1913 fue la 12.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 25 al 28 de julio de 1913. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Gran Bretaña por 3 a 2.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1913